Ambição (telenovela) - produção brasileira, exibida pela TV Excelsior em 1964
Cuna de Lobos (Ambição no Brasil)  - produção mexicana, exibida pelo SBT na década de 1990

Comportamento
Desambiguação